Bickleigh kan syfta på:
 Bickleigh, Mid Devon, ort i Devon, England, Storbritannien
 Bickleigh Castle
 Bickleigh, South Hams, ort i Devon, England, Storbritannien